library@esplanade () — публічна бібліотека, яка належить Національній раді бібліотек Сінгапуру. Вона розташована в центрі Сінгапуру на третьому поверсі Еспланади — театру в затоці. library@esplanade є першою в Сінгапурі громадською бібліотекою виконавчих мистецтв (музики, танців, театру та кіно). Це також одна з небагатьох бібліотек у світі, яка розташована в комплексі виконавчих мистецтв, і є другою спеціалізованою бутік-бібліотекою в Сінгапурі після library@orchard.

Історія 
library@esplanade була створена як частина плану уряду Сінгапуру щодо перетворення нації у місто ренесансу 21 століття. Метою бібліотеки було донести виконавче мистецтво до широкої публіки. Її спеціалізовані книжкові колекції, програми та інформаційні служби прагнуть підвищити розуміння та оцінку виконавчого мистецтва для людей з усіх сфер життя з метою демістифікації мистецтва як елітарної розкоші.

12 вересня 2002 року бібліотеку офіційно відкрив Кхо Бун Ван, тодішній старший державний міністр з питань транспорту та інформації, зв'язку та мистецтв.

Особливості 
Бібліотека займає площу приблизно 2300 квадратних метрів. План бібліотеки @esplanade включає чотири кластери: для музики, танцю, театру та кіно на одному рівні. Ця домовленість має на меті створити сприятливе середовище, яке підтримує творчість, навчання та розваги як для глядачів, так і для професійних артистів.

Бібліотека має виставковий простір, відомий як Галерея інновацій, сценічна сцена, оснащена скляною проєкційною стіною та мініатюрним роялем, кабінет для тренувань з вертикальним фортепіано та електронною клавіатурою, кінотеатри з системами домашнього кінотеатру, пости для відбору музики, танцювальна алея, студія «Silent» з електронними барабанами та інструментами для публіки для використання та спеціальна колекційна кімната з архівом на сцені виконавських мистецтв у Сінгапурі. Також у бібліотеці є кафе, яким керує приватний продавець.

Колекція 
library@esplanade має стартову колекцію з близько 50 000 томів матеріалів виконавчих мистецтв у друкованому та електронному форматах. Колекція містить книги з історії та біографії, навчальні посібники, періодичні видання та журнали, сценарії, сценарії ігор, танцювальні нотації та музичні партитури. Також є невеликий художній розділ про романи, за якими було знято кінострічки.

Бібліотека також має аудіовізуальні матеріали, які включають компакт-диски з класичною, джазовою та поп-музикою, а також DVD, VCD та відеокасети фільмів, танцювальні вистави, оперні та оркестрові вистави та постановки Бродвейського театру.

Є також журнали, енциклопедії та довідники, доступні для довідок. Колекція є міжнародною за обсягом, з акцентом на виконавче мистецтво в Сінгапурі та Азії. Як і library@orchard, library@esplanade не має жодної дитячої книги.

Програми та виставки 
Бібліотека тісно співпрацює з професіоналами виконавчих мистецтв, щоб надавати програми, які охоплюють різні цільові аудиторії. Деякі регулярні програми library@esplanade включають фестивальні програми Esplanade Co., передконцертні лекції Сінгапурського симфонічного оркестру, музичні виступи та концерти, лекції мистецтвознавців, а також кінопокази. Програми проводяться переважно у вихідні дні на Відкритій сцені, а оновлені списки програм можна знайти на сторінці library@esplanade у соціальній мережі Facebook.

Також у бібліотеці регулярно проводяться виставки у чотирьох основних сферах — Glass Display, Innovation Gallery, Dance Village та Music Village. Помітні виставки включають покази культурної нагороди , моменти з MusicSG, а також покази костюмів.

Примітки

Посилання 

 National Library Board  
 Eunice Quek, Kok Tse Wei (2 July 2005). «How the libraries stack up». The Straits Times. p. S6.

Культура Сінгапуру
Архітектура Сінгапуру
Мистецтво Сінгапуру
Бібліотеки, засновані 2002
Засновані в Азії 2002